Garrick ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Garrick (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Beulah Garrick (* 1921), britische Schauspielerin

 Jack Garrick (John Andrew Frank Garrick; 1928–2018), neuseeländischer Zoologe (Haie) 
 John Garrick (1902–1966), britischer Filmschauspieler
 Michael Garrick (1933–2011), britischer Jazzkeyboarder und Komponist
 Tom Garrick (* 1966), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Garrick Club, Londoner Club